Le tournoi de tennis de Wellington est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1989, classée en catégorie Tier V, se dispute du 6 au .

Conchita Martínez remporte le simple dames. En finale, elle bat Jo-Anne Faull, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Elizabeth Smylie et Janine Thompson.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Wellington
 Saison 1989 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1989
Wellington
1989 en Nouvelle-Zélande
Tennis en février 1989